Зона деформацій масиву гірських порід (рос. зона деформаций горного массива, англ. deformation zone, нім. Deformationszone f) – область поширення фіксованих деформацій гірського масиву.

Зона можливого прояву руйнуючих деформацій, (рос. зона возможного проявления разрушающих деформаций, англ.'' zone of potential manifestation of breaking strain) – найбільш напружена область гірського масиву.

Див. також
 Гірський масив
 Деформація гірських порід

Література 
 

Гірнича геомеханіка